El término estel puede hacer referencia a:

 un estel, un tipo de barco de vela ligera;
 Estel, una acería germano-holandesa en Dortmund;
 Aragorn, también llamado Estel, uno de los personajes principales de la novela El Señor de los Anillos del escritor J. R. R. Tolkien; o
 la revista Estel, de la Sociedad Tolkien Española.